Étymologiquement, l'épicier est une personne ou un objet qui a un rapport avec les épices. Un épicier est actuellement quelqu'un qui travaille dans une épicerie où il vend des aliments.

Titres 

 L'Épicier est un dessin animé de Mickey Mouse en 1932.
 L'Épicier était un hebdomadaire corporatiste créé en 1893 par Albert Seigneurie.